Бае́нко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Баенко, Виктор Иванович (1936—2004) — театральный актёр и режиссёр, Народный артист УССР.
 Баенко, Владимир Владимирович (род. 1990) — украинский футболист.